AN/APG-77 — американская авиационная радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой, разработанная компанией Northrop Grumman для истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

Основным достоинством ФАР является электронное управление главным лепестком диаграммы направленности — нет нужды в механическом сканировании, что упрощает конструкцию и повышает надежность работы.

Способность радара работать в режиме  (LPI - ) делает бесполезными обычные системы СПО/РТР. Радар AN/APG-77 способен осуществлять активный радарный поиск самолета-истребителя, оборудованного аппаратурой СПО/РТР таким образом, чтобы цель не знала, что она облучается. В отличие от обычных радаров, которые излучают мощные импульсы энергии в узком диапазоне частот, AN/APG-77 излучает низкоэнергетические импульсы в широком диапазоне частот, используя технику, названную широкополосной передачей. Когда многократные эхо-сигналы возвращаются, процессор обработки сигналов РЛС объединяет эти сигналы. Количество энергии, отраженной назад к цели - на том же самом уровне, как и у обычного радара, но так как каждый импульс LPI имеет значительно меньшее количество энергии и различную структуру сигналов, цели будет трудно обнаружить F-22.

Компания Northrop Grumman выпустила более 181 РЛС APG-77 (учитывая только количество истребителей, на которых установлена данная АФАР). Большая часть технологий, использованных на APG-77, применяется в APG-81 - РЛС с АФАР, разрабатываемой для перспективных истребителей F-35 Lightning II.

Характеристики 
Источники

Комплекс:
 Дальность обнаружения цели с ЭПР=1 м2: 201-241 км;
 225 км в режиме азимут-скорость; 
 193 км в режиме LPI (частота меняется более 1000 раз в сек.);
 Инструментальная дальность: 300 км стр 31(18);
 Число приёмно-передающих модулей (ППМ): ~1500  - 1956;
Мощность ППМ: средняя 2 Вт, пиковая 10 Вт - стр 18 (5);
 Максимальная средняя мощность: 3-4 КВт - стр 18 (5);
 Импульсная мощность: 18.5 КВт - 18 стр;
 Время переключения ППМ(фазовращателей): 0,1 микросекунды;
 Зона обзора по азимуту: +/- 60°;
 Зона обзора по углу места: +/- 60°;
 Диаграмма направленности: игольчатая, 1.5°х1.5°;
 Время полного обновления информации в режиме "Обзор": 14 секунд;
 Количество одновременно сопровождаемых целей: 100;
 Количество одновременно обстреливаемых целей: 20;
 Наработка на отказ, часов: 800-1000;
 Масса: 553,7 кг;
 Объем: 0,565 м³;
 Расход охлаждающего воздуха: 4,38 кг/мин;
 Расход охлаждающей жидкости: 33,9 л/мин;

Антенная решетка:
 Диаметр АФАР: 0,813 м
 масса: 219,1 кг
 Объем: 0,275 м³
 Рассеиваемая мощность: 8278 Вт
 Расход охлаждающей жидкости: 11,3 л/мин

Оценка
Межремонтный ресурс (MTBF) более 450 часов

См. также 
 АФАР
 Н050
 Н035 Ирбис

Примечания 

Авиационные РЛС
Военная продукция Northrop Grumman
Военная продукция Raytheon